Living Legends ("leggende viventi" in lingua inglese) può riferirsi a:

Living Legends  – gruppo musicale hip hop statunitense
Living Legends  – album di 8 Ball & MJG del 2004